Gunst steht für:
 Gunst, das Wohlwollen, eine freundliche, gnädige Gesinnung einem anderen Menschen gegenüber

geographische Objekte:
 Gunst (Windischgarsten), 787 m, Talberg des Windischgarstner Beckens, Oberösterreich

Gunst ist der Familienname folgender Personen:
 eine Architektenfamilie in Moskau, siehe Gunst (Architektenfamilie)

 Anatoli Ottowitsch Gunst (1858–1919), russischer Architekt und Künstler
 Fritz Gunst (1908–1992), deutscher Wasserballspieler
 Igor Anatoljewitsch Gunst (* 1935), Architekt (Enkel von Anatoli, Neffe von Jewgeni)
 Jewgeni Ottowitsch Gunst (1877–1950), Komponist, Jurist
 Jewgeni Anatoljewitsch Gunst (1901–1983), Literaturwissenschaftler (Sohn von Anatoli)
 Otto Karlowitsch Gunst (1834–1891), Architekt, Staatsrat
 Pieter van Gunst (1659–1732), niederländischer Kupferstecher
 Thomas Gunst (* 1959), deutscher Hockeyspieler
 Rudolf Gunst (1883–1965), deutscher Kommunalbeamter und Aktivist der katholischen Friedensbewegung
 Walter Gunst (1900–1943), deutscher SS-Standartenführer und Synagogen-Brandstifter